Ла Јерба Буена има више значења:

 Ла Јерба Буена (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Јерба Буена (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Јерба Буена (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Јерба Буена, Ел Корона (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику